Dowling steht für

 den Namen des Kleinplaneten (3529) Dowling
 den Mount Dowling auf der Thurston-Insel in der Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dowling (Michigan)
 Dowling (Ohio)
 Dowling (Texas)
 Dowling Park (Florida)

Personen:
 Ann Dowling (* 1952), britische Wissenschaftlerin und Präsidentin der Royal Academy of Engineering
 Alexandra Dowling (* 1990), britische Schauspielerin
 Bairbre Dowling (1953–2016), irische Schauspielerin
 Bridget Dowling (1891–1969), deutsche Verwandte von Adolf Hitler
 Christopher Dowling (1944–2022), maltesischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Constance Dowling (1920–1969), US-amerikanische Schauspielerin und Schwester von Doris Dowling
 Doris Dowling (1923–2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Harry F. Dowling (1904–2000), US-amerikanischer Mediziner
 Herndon Glenn Dowling (* 1922), US-amerikanischer Herpetologe
 J. W. Dowling, US-amerikanischer Lacrossespieler
 John E. Dowling (* 1935), US-amerikanischer Biologe und Neurowissenschaftler
 Jonathan Dowling (1955–2020), US-amerikanischer Physiker
 Justin Dowling (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin Patrick Dowling (* 1944), südafrikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rustenburg
 Levi H. Dowling (1844–1911), US-amerikanischer Schriftsteller, Prediger, Pastor und Wegbereiter des New Age
 Michael Dowling, Professor für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg
 Otto Dowling (1881–1946), US-amerikanischer Marineoffizier
 Owen Douglas Dowling (1934–2008), australischer Bischof von Canberra und Goulburn 
 Patrick J. Dowling (* 1939), irischer Ingenieur
 Rhys Dowling (* 1995), australischer Squashspieler
 Roy Dowling (1901–1969), australischer Vizeadmiral
 Thomas Dowling (* 1980), irischer Snookerspieler
 Thomas Allan Dowling (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 Timothy Dowling (* 1973), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Vincent Dowling († 2013), britischer Theaterregisseur und Schauspieler
 Walter C. Dowling (1905–1977), US-amerikanischer Diplomat

im NRHP gelistete Objekte:
 Dowling Apartment Building, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 02001127
 Dowling House, in Lawrenceburg, Kentucky, ID-Nr. 79000957

Siehe auch:
 Dowlin